Henri Martin peut faire référence à :

Personnalités 

 Henri Martin (1793-1882), dompteur français ;
 Henri Martin (1810-1883), historien et homme politique français ;
 Henri Martin (1842-1914), chirurgien-orthopédiste suisse ;
 Henri Martin (1860-1943), peintre français ;
 Henri Louis Martin (1881-1973), poète et écrivain français ;
 Henri Martin, peintre français du 
 Henri Martin, graveur français du  et 
 Henri Martin (1888-1972), joueur français de rugby à XV ;
 Henri Martin (1895-1969), dit le « docteur Martin » ou encore « le Bib », membre de la Cagoule (Osarn) ;
 Henri Martin (1903-1945), député de la Marne de 1936 à 1942 ;
 Henri Martin-Granel (1914-2008), maître-verrier français ;
 Henri Marcel-Martin (1921-), peintre, dessinateur et graveur français
 Henri-Jean Martin (1924-2007), historien du livre français ;
 Henri Martin (1927-2015), militant du PCF au cœur de l'affaire du même nom
 , chimiste suisse, qui a découvert en 1950 la molécule de glyphosate en travaillant pour l'entreprise Cilag.

Odonyme 

 Avenue Henri-Martin, voie de la ville de Paris - du nom de l'historien français Henri Martin, également maire du 16e arrondissement.

Divers 
 Affaire Henri Martin, affaire politico-militaire française durant la guerre d'Indochine.
 Henri Gustave Grenier de Saint-Martin, peintre et aquarelliste français du 
 Henri-André Martin (1918-2004), médecin et peintre
 Musée de Cahors Henri-Martin, conserve des œuvres du peintre Henri Martin (1860-1943)

Références